Navidi ist der Familienname folgender Personen:

 Josh Navidi (* 1990), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Sandra Navidi, deutsche Juristin und Autorin